Il singolare del torneo di tennis BMC Tournament 1973, facente parte del Virginia Slims Circuit 1973, ha avuto come vincitrice Margaret Court che ha battuto in finale Nancy Gunter 7-5, 6-7, 7-5.

Teste di serie 

 Margaret Court (Campionessa)
 Rosie Casals (semifinali)

 Nancy Gunter (finale)
 Kerry Melville (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMC Tournament 1973